Берли́н-Те́гель:
 Берлин-Тегель — район Берлина.
 Берлин-Тегель — аэропорт в районе Берлин-Тегель.
 Берлин-Тегель (нем. Bahnhof Berlin-Tegel) — железнодорожная станция в районе Берлин-Тегель.